Federico I di Wettin  (960 circa – 1017) – conte di Eilenburg
 Federico I (997/999-1070/1075) – conte palatino di Svevia dal 1053 al 1069 e conte in Riesgau dal 1030
 Federico I di Svevia (Staufer o Hohenstaufen) – duca di Svevia (1050? – 1105)
 Federico I – marchese di Ancona (?-1139)
 Federico I Barbarossa – imperatore del Sacro Romano Impero (?1125-1190)
 Federico I di Babenberg – margravio d'Austria (?-1198)
 Federico I – margravio di Meißen e langravio di Turingia (1247-1323)
 Federico I d'Asburgo il Bello – duca d'Austria e di Stiria (?1286-1333)
 Federico I – marchese di Saluzzo (1287-1336)
 Federico I il Bellicoso (der Streitbare) – principe elettore di Sassonia (1370-1428)
 Federico I di Hohenzollern – principe elettore di Brandeburgo (1372-1440)
 Federico I il Vittorioso (der Siegreiche) – principe elettore del Palatinato (1425-1476)
 Federico I – re di Napoli (1452-1504)
 Federico I – re di Danimarca e di Norvegia (1471-1533)
 Federico I – re di Boemia dal 1619 al 1620, ossia Federico V Elettore Palatino (1596-1632)
 Federico I – re di Prussia (1657-1713), ossia Federico III principe elettore di Brandeburgo
 Federico I – re di Svezia (1676-1751)
 Federico I – duca di Württemberg dal 1593 al 1608
 Federico I – re di Württemberg dal 1806 al 1816, già duca di Württemberg dal 1797 al 1806 con il nome di Federico II
 Federico I di Baden-Baden, margravio di Baden-Baden dal 1250 al 1268
 Federico I – granduca di Baden (1826-1907)